Pyxidiophora är ett släkte av svampar. Pyxidiophora ingår i familjen Pyxidiophoraceae, ordningen Pyxidiophorales, klassen Laboulbeniomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pyxidiophora